Уэйфер () — английская фамилия. Известные носители:

 Уэйфер, Вон (род. 1985) — американский профессиональный баскетболист.
 Уэйфер, Лайонел (1640—1705) — валлийский исследователь новых земель, пират, капер, хирург и судовой врач.